Bruno Pedrosa (Lavras da Mangabeira, ) é um artista plástico brasileiro.

Ligações externas 

Escultores do Ceará
Pintores do Ceará
Pintores do Brasil
Escultores do Brasil
Desenhistas do Brasil
Artistas plásticos do Ceará
Naturais de Lavras da Mangabeira